Націонал-соціалістична партія північнокавказьких братів (), також Особлива партія кавказьких братів (ОПКБ) — націонал-соціалістична партія, заснована 28 січня 1942 року Хасаном Терлоєвим. Спочатку заснована як ОПКБ, але пізніше була перейменована на «Націонал-соціалістичну партію північнокавказьких братів», яка мала об'єднати народи Північного Кавказу.

Історія 
Терлоєв прислав свою заяву у Чечено-Інгуський обком ВКП(б), де остаточно порвав свої відносини з радянською владою:

Я вирішив стати на чолі визвольної війни мого народу. Я надто добре розумію, що не тільки одній Чечено-Інгушетії, але навіть всьому національному Північному Кавказу важко буде звільнитися від тяжкого ярма червоного імперіалізму. Але фанатична віра в справедливість і законна надія на допомогу волелюбних народів Північного Кавказу та всього світу надихають мене на цей подвиг, у ваших очах зухвалий та безглуздий, а за моїми переконаннями, єдиний правильний історичний крок. Хоробрі фіни доводять зараз, що велика рабовласницька імперія безсила проти маленького, але волелюбного народу. На Північному Кавказі ви матимете другу Фінляндію, а за нами підуть інші пригноблені народи.

Я решил встать во главе освободительной войны моего народа. Я слишком хорошо понимаю, что не только одной Чечено-Ингушетии, но даже всему национальному Северному Кавказу трудно будет освободиться от тяжелого ярма красного империализма. Но фанатичная вера в справедливость и законная надежда на помощь свободолюбивых народов Северного Кавказа и всего мира вдохновляют меня на этот подвиг, в ваших глазах дерзкий и бессмысленный, а по моему убеждению, единственно правильный исторический шаг. Храбрые финны доказывают сейчас, что великая рабовладельческая империя бессильна против маленького, но свободолюбивого народа. На Северном Кавказе вы будете иметь вторую Финляндию, а за нами последуют другие угнетённые народы.28 січня 1942 року Терлоєв проводить у Орджонікідзе збори, де засновується «Особлива партія кавказьких братів». Партія мала свій статут, програму, що передбачає «створення на Кавказі вільної братерської Федеративної республіки країн братніх народів Кавказу за мандатом Німецької імперії», і навіть символіку.

За складеними Ісраїловим документами, у листопаді 1941 року в його партії перебувало до 5 тисяч осіб, а партійні осередки існували, крім Чечено-Інгушетії, ще у 7 сусідніх регіонах. У Чечено-Інгушській АРСР у наміченому на січень 1942 року «озброєному повстанні» нібито були готові брати участь «до 25 тисяч людей», але жодного повстання насправді не відбулося.

Символіка 
У 1942 році для партії створюється герб:

 голова орла оточена зображенням сонця з одинадцятьма золотими променями;
 на його лицьовому крилі намальовані пучком коса, серп, молот та ручка;
 у його пазурах правої ноги у захопленому вигляді намальована отруйна змія;
 у його пазурах лівої ноги у захопленому вигляді намальована свиня;
 на спині між крилами намальовані озброєні двоє людей у кавказькій формі, один з них стріляє в змію, а інший шашкою ріже свиню.

Пояснення самого герба таке:

 орел загалом означає Кавказ.
 сонцем позначається Воля.
 одинадцять сонячних променів позначають одинадцять братніх народів Північного Кавказу.
 коса позначає скотаря-селянина; серп — хлібороба-селянина; молот — робітника з кавказьких братів; ручка — наука та навчання для братів Північного Кавказу.
 отруйна змія — позначається більшовик, який зазнав поразки.
 свиня — позначається російський варвар, який зазнав поразки.
 озброєні люди — позначаються брати НСПСБ, які ведуть боротьбу з більшовицьким варварством та російським деспотизмом.

Існування організації 
І. М. Сігаурі у своїй книзі «Нариси історії та державного устрою чеченців з найдавніших часів» пише:
У плани Ісраїлова входило створення з розрізнених груп цілої дивізії. Їм було складено документ під назвою «Тимчасова програма організації Чечено-Інгушетії». Але його плани не враховували реального стану справ і були практично неможливими. Німецький диверсант Ерхард Ланге, ознайомившись із документами партії, назвав Ісраїлова фантазером, а його програму – дурною.

Див. також 

 Вірменський легіон вермахту
 Грузинський легіон

Примітки

Джерела 

 «Кавказские орлы» Третьего рейха

Нацизм
Колаборація у Другій світовій війні
Політичні партії, засновані 1942